Крэддок () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1898—1976) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Консервативной партии (1950—1970).
  (род. 1939) — американский кантри-певец.
 Крэддок, Брайан — австралийский писатель, лауреат премии «Тени» Австралийской ассоциации авторов литературы ужасов в категории длинной формы (2017)
  (род. 1949) — американский военный деятель, Главнокомандующий объединёнными силами в Европе (2006—2009).
 Крэддок, Винсент Юджин (известный как Джин Ви́нсент; 1935—1971) — звезда американского рокабилли середины 50-х годов, один из пионеров рок-н-ролла.
  (1856—1932) — американский архитектор, ряд работ которого входят в Национальный реестр исторических мест США.
  (род. 1975) — британский футболист, игрок Английской Премьер-лиги в составе клубов «Сандерленд» и «Вулверхэмптон Уондерерс».
  (1881—1942) — американский политик, член Палаты представителей (1929—1931).
  (1898—1976) — британский политик, член Палаты общин от Лейбористской партии (1949—1970).
 Крэддок, Дорис — британская теннисистка, финалистка Чемпионата мира на крытых кортах в парах (1920).
 Крэддок, Дэйв — британский регбист, победитель Чемпионата графств в составе команды Чешира (1998).
 Крэддок, Кевин (род. 1987) — американский легкоатлет, серебряный медалист Чемпионата США по лёгкой атлетике в помещениях в беге с барьерами на 60 м (2011, 2012).
  (род. 1984) — ирландская регбистка, участница Кубка мира (2014).
 Крэддок, Лоусон (род. 1992) — американский велогонщик.
  (род. 1991) — американский легкоатлет, чемпион США (2013, 2015) и Панамериканских игр (2019) в тройном прыжке.
  (1864—1937) — британский государственный деятель, лейтенант-губернатор Бирмы (1918—1922).
  (1910—1977) — британский военный деятель, командующий Британскими вооружёнными силами в Гонконге (1963—1964), начальник Западного командования (1964—1966).
 Крэддок, Роберт (1923—2003) — американский футболист.
  — британский художественный критик, член жюри Премии Тёрнера (1999).
 Крэддок, Стивен (1853—1925) — британский политик, мэр Вулвергемптона (1896—1897).
 Крэддок, Тимоти — британский дипломат, посол Великобритании в Эстонии (1997—2000).
 Крэддок, Том (1931—1998) — ирланлский гольфист, победитель Открытого чемпионата Ирландии (1958) и Европейского командного чемпионата (1965, 1967).
  (род. 1986) — британский футболист, игрок Английской Премьер-лиги в составе клуба «Мидлсбро».
  (1932—1980) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Канзас-Сити Атлетикс».
  — британский игрок в хоккей на траве, бронзовая медалистка Игр Содружества, Трофея чемпионов и Чемпионата мира в составе сборной Англии (2010).
  (1927—2000) — игрок в австралийский футбол, чемпион Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Мельбурн» (1948).

См. также